Гран-при Франции 1996 года — девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на трассе в Маньи-Кур во Франции. Соревнования состоялись 30 июня 1996 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Жак Вильнёв 1:18,610
 М. Шумахер не смог стартовать из-за отказа двигателя на прогревочном круге.
 Квалификационное время Эдди Ирвайна было аннулировано за нарушения в измерениях шасси.
 Джонни Херберт дисквалифицирован за нарушения в измерении переднего дефлектора.
 диаграмма гонки - McLarenf-1.com

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции